Der Skisprung-Continental-Cup 1998/99 begann am 27. Juni 1998 im slowenischen Velenje und endete am 28. März 1999 im finnischen Kuusamo. Die Wettkampfserie fungierte als Unterbau zum Skisprung-Weltcup 1998/99.

Es fanden 51 Einzelwettbewerbe an 30 Wettkampforten in Europa, Asien und Nordamerika statt. Die Gesamtwertung gewann der Deutsche Roland Audenrieth. Die in den Continental Cup integrierte Schwarzwaldtournee gewann der Finne Matti Hautamäki. Insgesamt wurden 305 Athleten aus 20 Nationen klassifiziert.

Übersicht

Wertung

Siehe auch 
 Skisprung-Weltcup 1998/99
 Skisprung-Grand-Prix 1998

Weblinks 
Continental Cup Herren

 Continental-Cup-Saison 1998/99 auf skisprungschanzen.com
 Siegerlisten von skisprungschanzen.com, Seite 37.

Einzelnachweise 

1998/99
Wintersport-Continental-Cup 1998/99